Дромома́ния ( «бег»,  «бешенство, помешательство»), пориома́ния ( «путь»), вагабонда́ж ( «бродяжничество») — импульсивное влечение к перемене мест. Под дромоманией принято понимать влечение к побегам из дома, скитанию и перемене мест, наблюдается при различных психических заболеваниях.

Этиология и патогенез 
В формировании дромомании выделяют реактивный этап — первый уход из дома в связи с психической травмой, затем уходы становятся привычными, фиксированными, на любую незначительную неблагоприятную ситуацию возникает привычная реакция — уход из дома. Встречается при психопатиях, обсессивно-компульсивных расстройствах.

В последующем уходы из дома становятся безмотивными, неожиданными, приобретают характер импульсивности.

Возраст возникновения 
Дромомания, характерная для детского и подросткового возраста, является вполне нормальным проявлением психического развития, но известны случаи, когда, возникнув в детстве, дромомания сохраняется и у взрослых людей, причём их не останавливает наличие маленьких детей, здоровье которых во время бродяжничества подвергается опасности.

Литература 
 Психиатрия: Учебник / Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е., Сергеев И. И. — 2-е изд., доп., перераб. — М.: МЕДпресс-информ, 2002

Заболевания по алфавиту
Психопатологические синдромы